Varptjärn kan syfta på:
Varptjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (5,8 ha)
Varptjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (2,28 ha)

Se även
Värptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn